Маринелли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Маринелли, Лука (род. 1984) — итальянский актер.
 Маринелли, Туллио (род. 1967) — итальянский шахматист.